Studenok (ukrainisch ) ist eine geografische Bezeichnung in der Ukraine:

Ortschaften
 Studenok (Hluchiw), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Hluchiw
 Studenok (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Studenok (Tschuhujiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw

 Flüsse
 Studenok (Udy, Charkiw), Nebenfluss des Udy in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw
 Studenok (Udy, Tschuhujiw), Nebenfluss des Udy in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw